Норвуд — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Норвуд, Брэнди (род. 1979) — американская R&B-певица, автор песен, продюсер, актриса и телеведущая, лауреат премии «Грэмми».
 Норвуд, Вернон (род. 1992) — американский легкоатлет, специализирующийся в беге на 400 метров.
 Норвуд, Дейвид (род. 1968) — андорранский шахматист, гроссмейстер (1989).
 Норвуд, Лори (род. 1964) — американская спортсменка, выступавшая в современном пятиборье.
 Норвуд, Мелита (1912—2005) — агент советской разведки.
 Норвуд, Оливер (род. 1991) — североирландский футболист.
 Норвуд, Ричард (1590—1675) — английский математик, водолаз и геодезист.

Топоним 
 Норвуд — город в Австралии.
 Норвуд — город в США в штате Массачусетс.
 Норвуд — город в США в штате Огайо.
  — тауншип в штате Миссури, США.